

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Osowa-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Osowa-Kolonia – część wsi Osowa w woj. łódzkim w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice

Zobacz też 
 Osowa